Культура Конкадоро,  — доисторическая археологическая культура, известная по раскопкам на территории современного Палермо.

Для культуры характерна широкая сеть небольших селений, состоявших из соломенных хижин. Нередко поселения находились достаточно близко друг к другу. Для них характерны как слабая интеграция, так и отсутствие заметных конфликтов друг с другом, а также интенсивная эксплуатация природных ресурсов. С данными поселениями ассоциируются характерные некрополи. Предполагается, что большинство поселений данной культуры были полностью уничтожены позднее в результате строительства городов.

Могилы — шахтового (колодцевого) типа с боковой отходящей камерой, иногда двумя или тремя, расположенными на разных уровнях.

Весьма характерными артефактами являются сосуды, соединённые перемычками в группы по два, а также сосуды с декоративной насечкой или, реже, чёрно-белой росписью.

Артефакты культуры хранятся в региональном археологическом музее А. Салинаса и в ряде частных коллекций.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090106025028/http://www.ildelfino.org/officina/eneolitico.htm

Археологические культуры Европы
Европа медного века
Археологические культуры Сицилии